Branná, gemeente in Tsjechië
Bränna, plaats in Zweden